Jugendgerichtsgesetz steht für:

 Jugendgerichtsgesetz (Deutschland) (JGG) regelt das Jugendstrafrecht in der Bundesrepublik Deutschland
 Jugendgerichtsgesetz (DDR) galt vom 1. Juni 1952 bis zum 30. Juni 1968 (Nachfolgevorschriften im Strafgesetzbuch (DDR) und der Strafprozeßordnung (DDR))
 Jugendgerichtsgesetz 1988 (JGG) regelt das Jugendstrafrecht in der Republik Österreich.
 Jugendgerichtsgesetz (Liechtenstein) (JGG) regelt das Jugendstrafrecht des Fürstentums Liechtenstein

Siehe auch:
 Jugendstrafrecht